Curt von François – militare, politico e geografo tedesco
 Hermann von François – generale tedesco
 Louise von François – scrittrice tedesca

Pagine correlate 
 François